Molekulska formula -{C7H12O4}- se može odnositi na:
 Pimelinska kiselina
 Dietil malonat